— ранобэ Рифудзин-на Магонотэ (). История впервые начала публиковаться на сайте Shousetsuka ni Narou 22 ноября 2012 года. Через год после этого было объявлено, что она будет издана под импринтом MF Books издательства Media Factory с иллюстрациями пользователя Pixiv под ником SiroTaka (). Согласно рейтингу Shousetsuka ni Narou, история стала одной из самых популярных на сайте.

История была адаптирована и выпущена в виде манги с иллюстрациями Юки Фудзикавы в 2014 году, публиковавшейся в журнале Monthly Comic Flapper, а также в виде аниме студии Studio Bind, премьера которого состоялась в начале 2021 года. Оно стало первым полноценным проектом студии.

Сюжет 
После смерти родителей 34-летнего NEET выселяют из дома. Оказавшись на улице, он задумывается о своей жизни и считает её бессмысленной. В попытке сделать хоть что-то значимое он спасает подростка из-под колёс грузовика, однако сам погибает. Приходит в себя он в теле младенца по имени Рудеус Грейрат в мире . Он решает добиться успеха в этой новой жизни, чтобы не повторить прошлое. Благодаря обучению магии с малых лет Рудеус достигает больших успехов в её использовании. В детстве он становится учеником демоницы Рокси Мигурдии, а также другом полуэльфийки Сильфиэтты. Чтобы оплатить обучение в магическом университете для Сильфи и себя, Рудеус становится учителем своей троюродной сестры Эрис, которая влюбляется в него. Постепенно Рудеус узнаёт, что ему повезло родиться хоть и захудалым, но аристократом, хотя на предложение родственника поучаствовать во властных интригах между семейными ветвями он из осторожности решает пока не соглашаться.

Спустя несколько лет Рудеус вместе с Эрис и всем окружавшим их регионом оказались в центре магической катастрофы, которая радикально изменила их жизни. Каждый из жителей этой области оказался случайно телепортирован по всему миру — так, Эрис и Рудеус оказались на Материке Зла, населённом различными народностями демонов. Рудеус после падения находился без сознания и видел себя в забытьи в образе прежнее NEET-неудачника, но в этот момент в его сон пришло существо, назвавшееся Богом людей. Бог людей посоветовал Рудеусу довериться первому мужчине, которого он увидит около себя после пробуждения, и помочь решить его проблему. Открыв глаза, Рудеус увидел представителя народности спердов — демонов с крайне дурной репутацией, именем которых во всём мире пугают детей. Рудеус решил довериться этому сперду по имени Руйджерд и убедил очнувшуюся рядом Эрис не бояться его. Руйджерд же пообещал обоим, что доставит их на родину. Позже Рудеус выяснил, что Руйджерд страдает от опороченной репутации собственного народа и пытается восстановить его честь в одиночку, бескорыстно помогая детям. Рудеус решает помочь Руйджерду и пытается обелить имя спердов по пути домой, образовав вместе с Руйджердом и Эрис группу авантюристов «Дэд Энд», по кличке Руйджерда среди демонов. Рудеус начинает прислушиваться к советам Бога людей, который иногда является ему во снах, однако испытывает к нему недоверие.

Оказавшись на континенте Милис, Рудеус встречает своего отца, от которого только узнаёт, что не он один, а весь регион подвергся телепортации — многие из его знакомых мертвы, а члены семьи оказались раскиданы по миру. Вместе с Руджердом и Эрис они освобождают некоторых из них, после чего по пути на родину встречают в горах Орстеда, одного из сильнейших людей в этом мире. Орстед, распознав в Рудеусе марионетку Бога людей, решает убить его и наносит смертельные раны, однако позже исцеляет. Эрис, оказавшаяся полностью неспособной как-то помочь Рудеусу в бою с Орстедом, принимает решение стать достойной своего избранника и добиться успехов в фехтовании. Перед тем как покинуть Рудеуса, Эрис соблазняет его и лишается вместе с ним девственности. На следующее утро Рудеус обнаруживает, что Эрис ушла и, решив, что это было вызвано его плохими действиями в постели, получает психологическую травму, которая проявилась в эректильной дисфункции.

После нескольких лет жизни авантюриста Рудеус получает приглашение стать студентом магического университета, в который когда-то собирался, и решает поступить туда, в т.ч. потому, что Бог людей намекнул, что там он сможет излечить дисфункцию. В университете Рудеус обнаруживает Сильфи, которая скрывалась там под видом юноши-охранника одной принцессы, попавшей в опалу, однако долгое время не может понять что это именно она. Сильфи же была с детства влюблена в Рудеуса и решает в итоге соблазнить его, в результате чего его психологический недуг оказывается излечён. Они женятся, Сильфи беременеет. После Рудеус получает письмо от поисковой группы отца, где сообщается, что они нуждаются в его помощи по спасению матери. Рудеус решается помочь и спасает в подземелье Рокси, которая стала частью группы его отца. Однако в финальном сражении, защищая Рудеуса, гибнет его отец, отчего сам Рудеус впадает в прострацию. Рокси, не в силах видеть страдания Рудеуса, решает утешить его сексуальным образом. После возвращения домой Рудеус представляет Рокси как свою вторую жену.

Некоторое время спустя во сне Рудеусу является Бог людей и просит убедиться, что в подвале дома Рудеуса всё хорошо. По пути туда в своём доме Рудеус натыкается на какого-то странного старика, который представляется ему его же собственным именем и объявляет, что прибыл из будущего. Рудеус-старик раскрывает современному Рудеусу, что Бог людей намеревается уничтожить его семью, т.к. потомки Рудеуса могут уничтожить самого Бога людей. В дополнение к своим словам старик передаёт Рудеусу свой дневник, в котором изложены смерти Рокси и Сильфи, а также Эрис. Старик советует Рудеусу взять Эрис третьей женой и объясняет, что она не предавала его, после чего умирает от последствий неправильного перемещения во времени. Рудеус в своих новых снах вновь встречает Бога людей, который приказывает ему в обмен на жизнь семьи убить Орстеда, который желает смерти Бога людей. Рудеус вновь терпит поражение в бою с Орстедом, но тот предлагает ему совместную борьбу против Бога людей, и они начинают действовать заодно. Рудеус женится на Эрис, после чего начинает исполнять команды Орстеда по противодействию Богу людей и продолжает попытки восстановить репутацию спердов.

Главные герои 

 Сэйю: Юми Утияма, Томокадзу Сугита («прошлое я» Рудеуса, его внутренний голос)

 Сэйю: Ай Какума

 Сэйю: Кономи Кохара

 Сэйю: Ай Каяно

Медиа

Ранобэ 
Рифудзин-на Магонотэ изначально опубликовал свою работу на сайте Shōsetsuka ni Narō. Первая глава была опубликована 22 ноября 2012 года. В ноябре 2013 года автор объявил, что работа будет напечатана в виде ранобэ под импринтом MF Books издательства Media Factory. Несмотря на это, Рифудзин заявил, что продолжит публиковать главы онлайн. Иллюстратором ранобэ стал пользователь сайта Pixiv под ником SiroTaka.

После публикации первых частей ранобэ Рифудзин заявил, что рассчитывает, что в серии будет по меньшей мере сотня глав. Позже из-за негативной критики в адрес произведения он подумывал завершить историю досрочно, но когда его работа вышла на первое место в ежедневном рейтинге сайта Syosetu, это вдохновило автора продолжить.

Сюжет часто изменялся. Например, сюжетная арка про воссоединение Рудеуса и Айши изначально сильно отличалась от опубликованной. Изначально автор хотел, чтобы Лиля умерла за экраном, а Айша должна была скрываться под другим именем. Однако позже решил не убивать Лилю. Из-за этого ему пришлось переписать арку, чтобы то, что она осталась жить, но при этом не поддерживала связь, было логичным. Рифудзин отметил, что из-за этих изменений арка может выглядеть странно, но он не сожалеет о своём решении. Выживание Лили также повлияло на место Зенит в сюжете.

Компания Seven Seas Entertainment лицензировала ранобэ для публикации на территории Северной Америки.

Манга 
В мае 2014 года в выпуске  было объявлено, что премьера манга-адаптации ранобэ авторства Юки Фудзикавы состоится в июне этого года. Хотя Юка является автором манги, дизайн персонажей приписывается SiroTaka. Компания Media Works собрала отдельные главы в томы-танкобон. Первый такой том был опубликован в октябре 2014 года г. В январе 2015 года компания Seven Seas Entertainment лицензировала мангу для продажи на территории Северной Америки.

Аниме 
15 марта 2019 года официальный сайт MF Book анонсировал аниме-адаптацию ранобэ. 19 октября 2019 года стало известно, что оно выйдет в формате телесериала, режиссёром станет Манабу Окамото, дизайнером персонажей — Кадзутака Сугияма, композитором — Ёсиаки Фудзисава, а студией — Studio Bind. 

В октябре 2019 года Egg Firm заявила о создании отдельной от White Fox студии и объяснила это тем, что им нужна была «система, которая позволила бы работать с продолжительным долговременным проектом», так что они смогут сфокусироваться на создании Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu. Egg Firm также отметила, что это аниме станет началом их работы над полномасштабными анимационными проектами. 31 января 2021 года продюсер Mushoku Tensei и CEO Egg Firm Нобухиро Осава заявил в своём интервью, что он создал студию специально для работы над этой экранизацией.

Изначально премьера аниме планировалась на 2020 год, но была отложена на 11 января 2021 года. Начальные композиции (1, 3-9 серии),  (10-11 серии),  (12-15 серии),  (16-18 серии) и  (с 19 серии), как и завершающие  (2-11 серии) и  (С 12 серии), исполняет Юико Охара. Аниме планировалось транслироваться в формате сплит-кура, то есть в течение шести месяцев с перерывом в три месяца в середине. Вторая часть должна была выйти в июле 2021 года, но была перенесена на октябрь.Премьера второй половины сериала состоялась 4 октября 2021 года. Сериал будет состоять из 23 серий.

Funimation лицензировала сериал и транслирует его на своём сайте в Северной Америке, Бразилии и Великобритании. В Европе трансляция идёт через сервис Wakanim, а в Австралии и Новой Зеландии — AnimeLab. Muse Communication лицензировала аниме в Юго-Восточной и Южной Азии и стримит его на канале Muse Asia в YouTube, на iQIYI и Bilibili.

Список серий 
{| class ="wikitable" width="98%"
|-
! width="50" | № !! Название серии !! Режиссёр !! Сценарист(ы) !!  width="200" | Дата трансляции
|-
| colspan="6" bgcolor="#CCCCFF"|
|-

Критика 
Согласно рейтингу Shousetsuka ni Narou, история стала одной из самых популярных на сайте. Ранобэ также отметилось в чартах Oricon и в опросах T-site.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Shousetsuka ni Narou 
 Официальный сайт ранобэ  
 Официальный сайт манги 
 Официальный сайт аниме 

Shosetsuka ni Naro
Studio Bind